Міжконтинентальний кубок з футболу 1989 — 28-й розіграш Міжконтинентального кубка. У матчі зіграли переможець Кубка європейських чемпіонів 1988—1989 італійський «Мілан» та переможець Кубка Лібертадорес 1989 колумбійський «Атлетіко Насьйональ». Гра відбулася на стадіоні Національному стадіоні у Токіо 17 грудня 1989 року. За підсумками гри титул володаря Міжконтинентального кубка вдруге здобув «Мілан».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1988—1989
 Кубок Лібертадорес 1989

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 1989 на rsssf  
 Міжконтинентальний кубок 1989 на transfermarkt  

1989 у футболі
1989
Футбольні змагання у Токіо
Грудень 1989